Sòl (principal) en la seva accepció principal és el terra que trepitgem o a la superfície de la terra sobre el qual ens movem, etc. També equival a una superfície trepitjable feta artificialment o al fons d'un receptacle, etc.
 Sòl (dret) en el Dret i l'Urbanisme constitueix un concepte jurídic complex que equival al lloc sobre el qual es construeixen els edificis i les infraestructures o s'exerceixen els drets territorials de domini, possessió, etc. La classificació del sòl, en urbanisme té conseqüències sobre el seu règim jurídic (veure Pla General d'Ordenació Urbana, secció 1.1 La classificació del sòl.)
 Sòl en la geologia, la podologia, l'agricultura i altres ciències o arts afins, és la capa superficial de l'escorça terrestre originada per l'alteració de les roques sota la influència dels agents atmosfèrics i dels éssers vius. Pot ser conreat o no.
 Sol (mecànica) en la l'enginyeria civil, la construcció i l'arquitectura (però no en l'Urbanisme) és el conjunt de capes o estrats superficials, fins a una profunditat variable que està relacionada amb la resistència mecànica i altres factors, com els del concepte Sol (geologia), els quals s'estudien en la ciència de la mecànica del sol

Vegeu també 
 Sol (desambiguació)

Referències